Osoby o tym nazwisku:
 Jan Bromirski – polski urzędnik
 Jerzy Bromirski – polski inżynier 
 Józef Bromirski – polski działacz niepodległościowy
 Wiktor Bromirski – polski urzędnik